Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Niedziałkowski – polski inżynier, urzędnik
 Karol Antoni Niedziałkowski – rzymskokatolicki duchowny i pisarz
 Marek Niedziałkowski – polski wioślarz, olimpijczyk
 Mieczysław Niedziałkowski – polski działacz socjalistyczny
 Stefan Niedziałkowski – polski aktor, mim, reżyser, choreograf, autor scenariuszy dla teatru pantomimy, pedagog